Sadiku ist der Familienname folgender Personen:

 Armando Sadiku (* 1991), albanischer Fußballspieler
 Driton Sadiku (* 1982), deutsch-kosovarischer Drehbuchautor
 Elena Sadiku (* 1993), kosovo-albanisch-schwedische Fußballspielerin
 Gezim Sadiku (* 1986), Schweizer Fußballspieler
 Loret Sadiku (* 1991), kosovo-albanisch-schwedischer Fußballspieler
 Qerim Sadiku (1919–1946), albanischer Märtyrer